Парме́н — многозначное слово.
 Пармен (имя):
 Пармен — апостол от семидесяти, один из семи диаконов, выбранных апостолами.
 Пармен (Щипелев) (род. 1956) — архиерей Русской православной церкви.

 Топоним:
 Пармен () — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-д’Уаз.
 Пармен-Веггун — посёлок в Германии.

 Корабли:
 Пармен (линейный корабль, 1789)
 Пармен (линейный корабль, 1823)

См. также 
 Парменов